Colorado Street Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Colorado Street Bridge (Kalifornien), NRHP-Nr. 81000156
 Colorado Street Bridge (Minnesota), NRHP-Nr. 90000977